Beigel ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Beigel (1903–1942), deutscher Landrat
 Florian Beigel (1941–2018), deutsch-britischer Architekt und Hochschullehrer 
 Georg Wilhelm Sigismund Beigel (1753–1837), deutscher Diplomat, Bibliothekar, Naturforscher und Mathematiker 
 Hermann Beigel (1829–1879), deutscher Mediziner und Hospitaldirektor
 Victor Beigel (1870–1930), englischer Pianist und Gesangspädagoge
 Wolfgang Beigel (* 1944), österreichischer Schauspieler, Sänger, Musicaldarsteller und Sprecher

Beigel ist

 eine Bezeichnung für das Gebäck Bagel